Csehország
 Veliš, település a Benešovi járásban
 Veliš, település a Jičíni járásban